Smrečje je ime več naselij:
 Smrečje, Čabar, Hrvaška
 Smrečje, Vrhnika, Slovenija
 Smrečje v Črni, Kamnik, Slovenija
Veliko Smrečje, gozd pri Turjaku, morišče kolaborantskih žrtev tik pred koncem vojne